Gládio - espada utilizada pelas legiões romanas
Gladio - organização clandestina do tipo stay-behind, constituída pelos serviços de informação italianos e pela OTAN, à época da Guerra Fria
Comandante Gládio - personagem da DC Comics

Desambiguação